Triac peut désigner :
Le triac, un composant électronique.
Triac-Lautrait, commune de la Charente, en France.